Иван Михайлович Бутурлин († ) — окольничий и воевода XVI — начала XVII века.

Биография 
В царствование Иоанна Грозного, Иван Михайлович воевода в Новосиле и Болхове, а также в войске, собранном на Оке, против крымских татар (1565—1567)

Первый воевода в Дедилове (1574), откуда направлен в сход в сторожевой полк в армию «на берег», в том же году переведен на службу в Данков.

Второй воевода в передовом полку в разряде «на берег», во время которого участвует в боевых действиях (осень 1575), воевода в Новосиле, откуда направлен в сход 2-м воеводой полка правой руки (1576).

В неудачном походе под Венден, был полковым воеводой (1578), 2-й воевода в Смоленске (1580), где принимал участие в отражении литовского нашествия, разбив Филона Кмиту в битве при Настасьино.

Принял участие в походе на Литву и командовал полком правой руки в битве под Шкловом (1581), за что был награждён «золотым». Стоял во главе передового полка, при действиях против взбунтовавшихся черемисов (1583).

Первый воевода в Смоленске (1584). Пожалован в окольничие (1585) и послан в Новгород для укрепления Торговой стороны, по случаю войны со шведами, оставлен там начальником (1586). С 1602 г. первый судья Разбойного приказа.

Поход в Дагестан 
В царствование Бориса Годунова отправлен с войском в Грузию, к царю Александру (1604). Вступив в Дагестан, изгнал шамхала из его владений, начал строить крепость в столице его, Тарках, и заложил другую — на реке Тузлуке; но был осаждён (1605) в первой из них многочисленным объединённым войском кумыков и некоторых других горских народов. Кумыкский полководец Султан-Махмуд в Караманской битве нанёс поражение царским войскам. Воеводы Бутурлин и Плещеев, а также сын Бутурлина Фёдор были убиты в этой битве.

Семья 
Дети:
 Бутурлин, Фёдор Иванович († 1605)
 Бутурлин, Василий Иванович († после 1651) — русский военный и государственный деятель в Смутное время; стольник и воевода.

См. также 
 Андрей (атаман донских казаков)

Примечания

Литература 
 
 Богуславский В. В. Тульские древности : Энциклопед. слов.-справ. / под общ. ред. В. И. Крутикова. – Тула: «Русский Лексикон», 1995. — С. 32.

Воеводы Смоленска
Воеводы Дедилова
Воеводы Новосиля
Иван Михайлович
Окольничие
Участники Ливонской войны
Главы Разбойного приказа
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании